Віларіню (, «маленьке містечко, селище») — португальська власна назва.

Топоніми

Віларіню (Віла-Верде) — парафія.
 Віларіню-да-Каштаньєйра — парафія.
 Віларіню-даш-Азеняш — парафія.
 Віларіню-даш-Камбаш — парафія.
 Віларіню-де-Агрошан — парафія.
 Віларіню-душ-Галегуш — парафія.
 Віларіню-ду-Байрру — парафія.
 Віларіню-ду-Монте — парафія.